Steinkraus ist der Familienname folgender Personen:

 Steven P. Steinkraus (* 1946), deutsch-amerikanischer Verlagsmanager
 Volker Steinkraus (* 1954), deutscher Dermatologe
 William Steinkraus (1925–2017), US-amerikanischer Springreiter

Siehe auch:
 Kurt Steinkrauß